Albums
 Down the road (Manassas) (1973), een muziekalbum van Manassas
 Down the road (Larry Stewart) (1993), een muziekalbum van Larry Stewart
 Down the road (Van Morrison) (2002), een muziekalbum van Van Morrison
Liedjes
 Down the road (Mac McAnally) (1990), een lied van Mac McAnally, gecovers met Kenny Chesney in 2008
 Down the road (C2C) (2012), een lied van C2C
Televisie
 Down the road (Eén), een Vlaams tv-programma over mensen met het syndroom van Down
 Down the road (Nederland), de Nederlandse versie
Overig
 Down the road (Road Saloon), voorheen Beck's Run School, een historisch gebouw in Pittsburgh, Pennsylvania, Verenigde Staten